Oare (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Oare (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 De Oare útjouwerij, De Andere uitgeverij in Enschede